Josep Mascaró i Capella (1838 - 1905), metge barceloní
 Josep Mascaró Pasarius (1923 - 1996), cartògraf i arqueòleg menorquí